Самса
 Иль-тегин Буюрук